Araya bezeichnet:
 Araya (Film), Dokumentarfilm von Margot Benacerraf aus dem Jahr 1959
 Araya (Halbinsel), Halbinsel im Nordosten Venezuelas
 Araya (Baskenland), den Ort Araya (spanisch)/Araia (baskisch) in der Gemeinde Asparrena der Provinz Álava im spanischen Baskenland

Araya ist der Familienname folgender Personen:
 Ariel Francisco Rodríguez Araya (* 1989), costa-ricanischer Fußballspieler

 Guillermo Araya Goubet (1931–1983), chilenischer Romanist und Hispanist
 Hugo Ricardo Araya (* 1960), argentinischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Cruz del Eje
 Johnny Araya Monge (* 1957), costa-ricanischer Politiker (PLN)
 Kazuo Araya (* 1949), japanischer Nordischer Kombinierer
 Marianela Araya (* 1988), costa-ricanische Fußballschiedsrichterin
 Pedro Araya (Basketballspieler) (* 1925), chilenischer Basketballspieler
 Pedro Araya (* 1942), chilenischer Fußballspieler
 Pedro Araya Guerrero (* 1974), chilenischer Politiker
 Tom Araya (* 1961), chilenischer Rockbassist
 Zeudi Araya (* 1951), eritreische Schauspielerin

Siehe auch:
 Arraya